Beyond the Gates – album del 1986 dei Possessed
 Beyond the Gates – album del 2004 di Joacim Cans
 Beyond the Gates – film del 2016 di Jackson Stewart